Le major Evan Lorne est un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis. Interprété par Kavan Smith, le major Lorne travaillait avant dans l'équipe d'exploration SG-11 qu'on peut voir dans l'épisode Les Envahisseurs. Il rejoint pour la première fois Atlantis après le second siège d'Atlantis parmi l'équipage du Dédale dans Chasse à l'homme. Kavan Smith était supposé jouer un autre personnage dans Stargate Atlantis, mais les producteurs ont décidé de garder Lorne depuis qu'il était devenu populaire des fans, et ont reconduit Kavan Smith dans ce rôle.

Personnage 

D'abord apparu dans l'épisode Les Envahisseurs de Stargate SG-1, Lorne réaparaît comme membre du nouveau personnel après le second siège d'Atlantis par les Wraiths envoyé par le Dédale. On l'a vu piloter un Jumper dans plusieurs épisodes, comme dans Les Condamnés et L'union fait la force. Lorne est l'un des membres de l'expédition Atlantis qui est dupliqué dans Double Collision par des Asurans dissidents. On peut le voir également dans un épisode de SG-1 où il est le responsable d'SG-1 dans l'épisode de la saison 10 Dimension parallèle, ou bien alors comme général du SGC dans l'épisode Le Dernier Homme. La mère de Lorne, une professeur d'art, lui a enseigné comment peindre pendant ses week-ends lorsqu'il grandissait, et Lorne repensa à ce souvenir pendant son séjour sur Atlantis. Originaire de San Francisco, Lorne a une sœur qui a deux enfants.
Le Major Lorne est aussi le Chef de la Sécurité sur Atlantis en plus d'être le commandant de la seconde équipe d'exploration.

Histoire du personnage dans la franchise 

Le personnage a été introduit dans l'épisode Les Envahisseurs de Stargate SG-1. Kavan Smith était un proche de Peter DeLuise avant d'être choisi pour incarner ce personnage. Après cet épisode, les auteurs ne trouvèrent pas de moyen d'accroître le rôle de Lorne dans la franchise. Smith, lui-même, n'a pas jugé nécessaire d'avoir un rôle important. Quelque temps après avoir tourné Les Envahisseurs, les producteurs ont évoqué avec l'acteur la possibilité de son retour dans le spin-off de Stargate SG-1 :Stargate Atlantis. Après audition, Kavan Smith se voit confier un personnage un peu différent, avec un profil militaire plus marqué.

Lorsqu'elle parla de la saison 2, l'équipe d'écrivains, dont Martin Gero, lui dit que Lorne était devenu un personnage un peu plus récurrent dans la série. Dans une interview de Smith, il évoque le fait que le prénom de Lorne serait "Evan", ce qui fut confirmé plus tard par le producteur exécutif, Joseph Mallozzi, alors que les fans lui avaient donné un autre prénom : Marcus. Dans l'épisode Conséquences (3/3), l'un des personnages l'appelle "Oncle Evan", ce qui a été coupé au montage à cause de contraintes de temps.

Références 

Tau'ri
Militaire américain de fiction